Olaszország
Chiusano d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Chiusano di San Domenico, község Olaszországban, Campania régióban, Campania megyében